Vox může být:

 Vox Amplification – britská firma v oboru kytar a kytarových aparatur
 Vox (politická strana) – španělská politická strana
 VOX (televizní stanice) – německá soukromá televizní stanice
 Vox.com – americký zpravodajský web
 VOX (fotografická skupina) – skupina fotografů působící v Brně v letech 1965–1972

hudební soubory
 Vox (česká hudební skupina) – doprovodná skupina zpěváka Pavla Nováka
 Vox (polská hudební skupina)
 Vox Nymburgensis – smíšený komorní pěvecký sbor

Externí odkazy